Трюсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на північний схід від Парижа, 110 км на південний схід від Ам'єна, 11 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 55 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 158,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Трюсі на сайті французького Національного інституту географії
 Трюсі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трюсі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трюсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трюсі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена